Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Bresson – Gard
Saint-Bresson – Alta Saona